A 2002. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett normálsánc és 15 km-es sífutásból álló versenyszámát február 9-én és 10-én rendezték Park Cityben. A versenyt a finn Samppa Lajunen nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyszámban.

Eredmények 
A versenyzők síugrásban normálsáncról két ugrást teljesítettek, az összesített pontszámokat időhátrányokra számították át. A 15 km-es sífutásban a versenyzők az első helyezetthez viszonyított időhátrányok szerint rajtoltak, a célba érkezés sorrendje határozta meg a végeredményt.

Az időeredmények másodpercben értendők.

Síugrás, normálsánc

15 km-es sífutás

Források 

Északi összetett a 2002. évi téli olimpiai játékokon